Billy Nankouma Doumbouya, homme politique guinéen ;
Lonsana Doumbouya (1990-), footballeur guinéen ;
Mamadi Doumbouya, militaire guinéen ;
Mohamed Doumbouya (1978-), footballeur guinéen ;
Mohamed Lamine Doumbouya (1972-), homme politique guinéen ;
Sekou Doumbouya (2000-), joueur français de basket-ball.